Hanö kan syfta på: 

 Hanö – en ö i Hanöbukten i Mjällby socken i Sölvesborgs kommun i Blekinge län
 Hanö naturreservat – ett naturreservat som omfattar en ö med samma namn
 Hanö-klass – en serie på sex svenska minsvepare byggda 1951–1952
  – en minsvepare av Hanö-klass i svenska flottan

Se även
 Hanöbukten
 Hanöhus